Il singolare dell'Adidas International 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Lleyton Hewitt era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Roger Federer ha battuto in finale 6–3, 6–3 Juan Ignacio Chela.

Teste di serie

  Sébastien Grosjean (primo turno)
  Roger Federer (campione)
  Andy Roddick (semifinali)
  Guillermo Cañas (secondo turno)

 Arnaud Clément (primo turno) 
 Thomas Johansson (primo turno) 
 Carlos Moyá (primo turno) 
n/a

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Adidas International 2002
ATP Tour 2002